Бог войны

 Бог войны — совместный польско-французский немой чёрно-белый художественный фильм, снятый режиссёром Александром Герцем в 1914 году.
 Бог войны — чёрно-белый, немой художественный фильм режиссёра Ефима Дзигана, снятый в 1929 году.
 Бог войны — китайский художественный фильм 2017 года режиссёра Гордона Чана.
 Бог войны  — серия компьютерных игр о воине Кратосе.

См. также 
 Боги войны